een ruimte waarin men vaak iets vervaardigt:
Atelier van een kunstenaar
Studio (fotografie), voor portretten en andere foto-opnamen
Radiostudio, voor het maken van radioprogramma's
Televisiestudio, voor het maken van televisieprogramma's
Filmstudio, voor het maken van speelfilms
Geluidsstudio, voor de registratie van spraak, muziek en andere geluiden
Opnamestudio, een studio voor het opnemen van muziek
Ontwikkelstudio
Coachingstudio, een ruimte waar een psycholoog of coach de inrichting steeds kan aanpassen
 Studio (appartement), een eenkamerappartement
 KRO Studio, later KRO Magazine, een programmablad van de Katholieke Radio Omroep
 Pinnacle Studio, een computerprogramma voor het bewerken van films
 Studio (lettertype), een lettertype ontworpen door A. Overbeek, in 1946 uitgebracht voor Lettergieterij Amsterdam voorheen N. Tetterode